Сесто-аль-Регена () — коммуна в Италии, располагается в регионе Фриули-Венеция-Джулия, в провинции Порденоне.

Население составляет 6136 человек (2008 г.), плотность населения составляет 146 чел./км². Занимает площадь 41 км². Почтовый индекс — 33079-33071-33070-33073. Телефонный код — 0434.

В коммуне 15 августа особо празднуется Успение Пресвятой Богородицы.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.sesto-al-reghena.pn.it/

См. также 
 Аббатство Сесто-аль-Регена

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики